Боэтусе́и () — в талмудической литературе используется как одно из названий для саддукеев.

Секта существовала в течение приблизительно ста лет, предшествующих разрушению Иерусалима в 70 г. н. э. Впервые упоминается во время рабби Иоханана бен-Заккая.

Вскоре после окончательного уничтожения Маккавеевой династии Иродом (37 год до н. э.) к старой саддукейской партии примкнул священнический род Боэтусеев, родоначальник которых, Боэтус, выдал дочь свою за Ирода и был возведён последним в сан первосвященника. Получив власть, боэтусеи слились с саддукеями в одну партию.

Некоторые исследователи отождествляют боэтусеев с ессеями.

Примечания

Ссылки 
 

Течения в иудаизме